Пузырёв — русская фамилия. Известные носители:
 Пузырёв, Александр Владимирович (род. 1952) — доктор филологических наук, профессор Ульяновского госуниверситета.
 Пузырёв, Анатолий Юрьевич (1946—2022) — советский и российский актёр театра и кино, преподаватель. Заслуженный артист РСФСР. Сын актёра Юрия Пузырёва.
 Пузырёв, Валерий Павлович (род. 1947) — советский и российский учёный-генетик, академик РАН.
 Пузырёв, Иван Петрович (1868—1914) — русский промышленник, один из пионеров российского автомобилестроения.
 Пузырёв, Михаил Дмитриевич (1915—2009) — русский прозаик, публицист.
 Пузырёв, Николай Никитович (1914—2005) — советский и российский геофизик, сейсмолог, академик РАН.
 Пузырёв, Сергей Михайлович (1912—1943) — советский военнослужащий, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза, красноармеец.
 Пузырёв, Фёдор Михайлович (1920—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, сержант.
 Пузырёв, Юрий Николаевич (1926—1991) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР.